Андре́й Андре́евич Со́болев () — российский сноубордист, в данный момент выступающий за сборную ХМАО-Югры в дисциплине: параллельный гигантский слалом и параллельный слалом.
 Победитель общего зачёта Кубка мира в параллельных дисциплинах в сезоне 2018/19;
 обладатель малого Хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе 2015/16;
 чемпион мира в параллельном гигантском слаломе (2015);
 трёхкратный призёр чемпионатов мира в параллельных дисциплинах (2015, 2017 и 2021);
 многократный призёр и победитель этапов кубка мира (всего — 4 подиума, в том числе — 1 победа);
 участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхёнчхане;
 Заслуженный мастер спорта России (2015).

Биография 
Андрей Андреевич Соболев родился 27 ноября 1989 года в Таштаголе. Его младшая сестра — Наталья Соболева, также сноубордистка, призёр этапов кубка мира, многократная чемпионка мира среди юниоров. На соревнованиях представляет ХМАО-Югру, его первый тренер — Дмитрий Владимирович Фоминых.

Спортивные достижения 
В 2005 году начал выступления на всероссийских соревнованиях. В 2007 году дебютировал на этапах кубка мира и Европы. В 2009 году стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров в параллельном слаломе. В 2012 году стал призёром этапа Кубка мира, а также чемпионом России в параллельном гиганте и бронзовым призёром чемпионата России в параллельном слаломе. В 2013 году стал серебряным призёром чемпионата России в параллельном слаломе. Также является многократным призёром этапов Кубка Европы и России. Участник XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В 2019 году стал серебряным призером в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который проходил в Пекине.

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Сводная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Андрей Соболев // Олимпийская команда России
 Сноубордист Андрей Соболев: «На Олимпиаде порву всех!» // ИА Атмосфера
 Профиль Андрея Соболева // Спортбокс. Ру
 Андрей Соболев // Спортком
 Биография Андрея Соболева // Ws-news.ru
 Андрей Соболев // Газета. Ру

Сноубордисты России
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по сноуборду